Карши-Даг (урочище) — лісисте урочище на південно-східних схилах Бабуган-яйли. 
 Карши-Баїр — гора в Криму.
 Карши-Алан — гора в Криму.
 Карши-Кая — гірський хребет в Криму.